Melichar kan som auktorsförkortning betyda:

 Leopold Melichar
 Tomáš Melichar

Robotskapade auktorsförkortningar